Eva Ingemarsson (1953–), chorégraphe suédoise ;
 Kajsa Ingemarsson (1965–), animatrice de télévision, écrivaine et actrice suédoise ;
 Ove Ingemarsson, saxophoniste suédois ;
 Sylvia Ingemarsson (1949-), monteuse suédoise ;
 Tommy Ingemarsson (1980–), joueur professionnel de sport électronique suédois.

Articles connexes 
 Ingmar